Dilowa ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Dilowa-Brajnowa (* 1952), bulgarische Basketballspielerin 
 Penka Dilowa (1943–1998), bulgarische Opernsängerin (Mezzosopran)